Ritter Sport — немецкая марка шоколада, которая продаётся во многих странах мира. Каждая плитка имеет форму квадрата и разделена на 16, реже на 4, 9 или 25 меньших по размеру квадратов.

История 
В 1912 году вступили в брак кондитер Альфред Ойген Риттер () и Клара Гёттле (), владевшая магазином сладостей. Вместе они основали кондитерскую фабрику по производству шоколада и сахарных изделий «Alfred Ritter Cannstatt». Первым местом, где они открыли кондитерскую фабрику по производству шоколада и сахарных изделий, стала улица Иннере Молткештрассе () в городе Бад Каннштатт () (ныне район города Штутгарт).

Увеличивающийся оборот и потребность в расширении производственных площадей вызвали необходимость переезда на улицу Вильгельмштрассе, 16 () в городе Бад-Каннштатт (ныне район города Штутгарт). Семья Риттер вывела на рынок собственную марку шоколада: Alrika.

Предложение Клары Риттер производить квадратную плитку шоколада быстро нашло одобрение в семейном кругу. Она предложила сделать «шоколадную плитку, которая умещалась бы в карман любой спортивной куртки, не ломалась при этом и имела вес обычной плитки шоколада». Шоколадный квадрат получил название «Ritter’s Sport Schokolade» («Ritter’s Sport Шоколад»). Кроме этого, на фабрике производились прямоугольные плитки, конфеты, пасхальная и рождественская продукция.

1974 — появляется цветная упаковка. Каждый сорт получает свой собственный цвет упаковки. На рекламном плакате можно прочесть, кроме прочего, намек на ещё молодой тогда цветной телевизор: «Всё стало разноцветней, радостней, современней, активней — и шоколад вместе с ним». Появился на свет ещё один основной элемент марки.

1976 — появление упаковки knick-pack.

Сорта шоколада 

 Альпийское молоко (Alpenmilch)
 Капучино (Cappuccino)
 Карамель-Миндаль (Caramelised Almonds)
 Кокосовое пирожное (Coconut Macaroon)
 Тёмный крем-пралине (Darc Praline Creme)
 Горький с орехом (Dunkle Voll-Nuss)
 С элитным какао из Эквадора (шоколад горький) 72 % какао (Edel-Vollmilch)
 С элитным какао из Эквадора (шоколад горький) 73 % какао (Edel-Bitter)
 Единорог (Einhorn)
 Земляника в йогурте (Erdbeer Joghurt)
 Дроблёный арахис (Erdnuss Flakes)
 Эспрессо (Espresso)
 Шоколад горький с нежным кремом (Feinherb á la Mousse au Chocolat)
 Миндаль (Ganze Mandel)
 Овес и банан (Hafer Und Banane)
 Полугорький (Halbbitter)
 Лесной орех (Haselnuss)
 Малина с клюквой в йогурте (Himbeer-cranberry-Joghurt)
 Печенье + мед (Honig + Crisp)
 Мед + соль + миндаль (Honig+Salz+Mandel)
 Йогурт (Joghurt)
 Лесные ягоды в йогурте (Joghurt ai Frutti di Bosco)
 Какао-крем (Kakaocreme)
 Шоколадный мусс (Kakao-Mousse)
 Карамель орех (Karamel Nuss)
 Печенье + лесной орех (Keks + Nuss)
 Кукурузные хлопья (Knusperflakes)
 Печенье (Knusperkeks)
 Чипсы (knusper tortilla chips)
 Кокос (Kokos)
 Марципан (Marzipan)
 Кофе со сливками (Mocca-Sahne)
 Неаполитанская вафля (Neapolitaner Waffel)
 Ореховый ликёр (Noisette)
 Нуга (Nugat)
 Олимпия (Olympia)
 Мятный ликёр (Pfefferminz)
 Ром изюм орех (Rum Trauben Nuss)
 Шоко-дуэт (Schoko-Duo)
 Брауни (Schoko-Brownie)
 Орех изюм (Trauben Nuss)
 Ванильные рогалики (Vanilla Crescent Cookie)
 Молочный (Vollmilch)
 Цельный фундук (Voll-Nuss)
 Белый с орехом (Weiße Voll-Nuss)
 Хрустящий белый (Weiss + Crisp)
 С отборной земляникой в нежном йогурте (Strawberry creme)
 Ванильный мусс
 Молочный шоколад с начинкой из вафли, ванильного крема и обезжиренного йогурта с земляникой (Strawberry & Vanilla-wafer)
 Молочный шоколад с начинкой из обезжиренного йогурта с малиной, клюквой и рисовыми хлопьями (Raspberry & Cranberry yogurt)
 Шоколад молочный с кофейно-ванильной начинкой (Coffee-Vanilla creme)
 Лимон и йогурт
 Ореховый рогалик
 Темный шоколад с мятой
 Кофе глясе (молочный шоколад с начинкой)
 Macadamia

Большие плитки (250 г) 
 Альпийское молоко
 Йогурт
 Молоко и кукурузные хлопья
 Нуга
 Печенье и орехи
 Цельный орех
 Шоколадный крем
 Einfach So
 Vielen Dank

Рекламные слоганы 
 Quadratisch. Praktisch. Gut. — Квадратен. Практичен. Хорош.
 Qualität im Quadrat. — Качество в квадрате.
 Quadratisch. Magisch. Gut. Квадратный. Магический. Хороший.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Ritter Sport
 История компании в трех частях с иллюстрациями
 История Альфреда Риттера
 Российский сайт компании
 Ritter Sport покидает Россию

Марки шоколада
Торговые марки Nestlé
Торговые марки Германии